Denne liste over fredede fortidsminder i Syddjurs Kommune viser alle fredede fortidsminder i Syddjurs Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Syddjurs Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments